Долгове́чность — свойство элемента или системы длительно сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при определенных условиях эксплуатации.

Критерии долговечности 
Долговечность определяется двумя условиями: физическим либо моральным износом

 Физический износ наступает в том случае, когда дальнейший ремонт и эксплуатация элемента или системы становятся уже невыгодными, так как затраты превышают доход в эксплуатации;
 Моральный износ означает несоответствие параметров элемента или системы современным условиям их эксплуатации;

Показатели долговечности 
К показателям долговечности отнесены следующие показатели надежности:

 Средний ресурс - это математическое ожидание ресурса.
 Гамма-процентный ресурс – это наработка, в течение которой объект не достигнет предельного состояния с заданной вероятностью, выраженной в процентах.
 Назначенный ресурс - суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния (с ГОСТ 27.002-89 не является показателем).
 Средний срок службы - математическое ожидание срока службы.
 Гамма-процентный срок службы - календарная продолжительность от начала эксплуатации объекта, в течение которой он не достигнет предельного состояния с заданной вероятностью  γ, выраженной в процентах.
 Назначенный срок службы - календарная продолжительность эксплуатации объекта, при достижении которой применение по назначению должно быть прекращено (с ГОСТ 27.002-89 не является показателем).

См. также 
 Безотказность;
 Ремонтопригодность;
 Сохраняемость;
 Живучесть;
 Тест на истирание
 Надежность

Теория надёжности